Атовмян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Атовмян, Дмитрий Левонович (1952—2004) — российский композитор, дирижёр, аранжировщик.
 Атовмян, Левон Тадевосович (1901—1973) — советский музыкально-общественный деятель, композитор, педагог.